Bei den Afrikaspielen 1965 in Brazzaville in der Republik Kongo im Juli 1965 fanden 24 Bewerbe in der  Leichtathletik statt, sechs bei den Damen und 18 bei den Herren.

Männer

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

110 m Hürden

400 m Hürden

3000 m Hindernis

4 × 100 m Staffel

4 × 400 m Staffel

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Speerwurf

Frauen

100 m

80 m Hürden

4 × 100 m Staffel

Hochsprung

Weitsprung

Speerwurf

Weblinks 
 GBR Athletics

Leichtathletik
1965
Leichtathletikwettbewerb in der Republik Kongo
Leichtathletikveranstaltung 1965